Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1982/83 годов стал шотландский «Абердин», обыгравший в финале в дополнительное время «Реал Мадрид». Это был второй и последний Кубок обладателей кубков УЕФА, завоёванный шотландцами.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1982/83 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА